

Топоним 
 Эль-Прогресо (Гондурас) — город в Гондурасе.
 Эль-Прогресо (департамент)  — департамент Гватемалы.